Это страница официальных результатов в беге на 800 метров у мужчин на чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года. В соревновании приняли участие 60 атлетов. Было проведено 8 предварительных забегов, 4 четвертьфинала, 3 полуфинала и, наконец, финальный забег, прошедший 9 августа 1983 года.

Медалисты

Рекорды 
Действующий мировой рекорд на момент начала соревнований — 1.41,73 секунды — принадлежал Себастьяну Коэ и был установлен 10 июня 1981 года в Флоренции, Италия.

Финал

Полуфиналы 
 Проводились 8 августа 1983

Предварительные забеги 
 Проводились 7 августа 1983

Ссылки 
 Results

Бег
Бег на 800 метров на чемпионатах мира по легкой атлетике